Szarejki kan verwijzen naar een van de volgende Poolse plaatsen:

 Szarejki (district Olecki) - Ermland-Mazurië
 Szarejki (district Ełk) - Ermland-Mazurië